Bajkonur o Baikonur – toponimo russo per Bajqońyr, città del Kazakistan
 Bajkonur – stazione della metropolitana di Almaty
 Cosmodromo di Bajkonur – base di lancio russa, situata in Kazakistan
 2700 Baikonur – asteroide della fascia principale